Die Virginia Slims of Houston & Bridgestone Doubles of Houston 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 16. bis 22. Januar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Houston